Saros 69 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 december -724 t/m 22 maart 665. Deze serie duurde 1388 jaar en 103 dagen, bevatte 78 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 9 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus